Sleipnir, een achtbenige hengst uit de Noordse mythologie
 Succes (schip, 1897), schip uit 1897 tussen 1916 en 1953 Sleipnir geheten
 Sleipnir (schip, 2019), kraanschip uit 2019
 Sleipnir (software), een webbrowser
 Sleipnerveld, een gasveld in de Noorse sector van de Noordzee
 IK Sleipner, een Zweedse sportclub uit de stad Norrköping